Neoleptonidae är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Neoleptonidae i överfamiljen Cyamioidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neoleptonidae 16 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Neoleptonidae